Nagy Norbert (1969–2003), válogatott labdarúgó
Nagy Norbert (1994), autóversenyző
Nagy Norbert, rendező
Nagy Norbert, labdarúgó játékvezető